Калдена може да се отнася до:

 Калдена – митологична фигура
 Калдена – спътник на Юпитер